Натуральне число 146
 146 рік до нашої ери
 146 рік нашої ери